Деревянко, Алексей:
 Деревянко, Алексей Акимович (1922—1943) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Деревянко, Алексей Лукич (1908—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Деревянко, Алексей Пантелеевич (1940—2002) — российский историк, археолог.
 Примечания